Ередивізі 2020—2021 — 65-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Свій 35-й титул чемпіона здобув Аякс.

Формат змагань 
Найвищий дивізіон складається з 18 команд. Протягом чемпіонату кожна команда грає з іншими по два рази: одна гра вдома інша на виїзді. По завершенню сезону дві команди з найгіршими результатами вибувають до другого рівня чемпіонату (Еерстедивізі). У свою чергу переможець та другий призер Еерсте Дівізі автоматично займають місця команд, які вибули. Клуб, що посів 16 місце проходить через систему плей-оф для того щоб вирішити хто спуститься до Ерстедивізі. Плей-оф складається з трьох раундів. Переможець третього раунду грає в Ередивізі, а інші команди вибувають до Еерсте Дівізі.

Команди учасники

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
6 Гравець забив 6 голів4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Плей-оф Єврокубків 
Чотири команди розіграють путівку до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА 2021—22.

Плей-оф за право грати в Ередивізі 
За право грати у Ередивізі змагаються 7 команд: 6 з Еерстедивізі та 1 з Ередивізі. Переможець плей-оф потрапляє до наступного сезону Ередивізі, а 6 інших команд — до Еерстедивізі.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ередивізі на soccerway  

Чемпіонат Нідерландів з футболу
Нідерланди
Нідерланди
2020 у нідерландському спорті
2021 у нідерландському спорті